Pedro Costa puede referirse a:

 Pedro Costa Morata (1947), sociólogo, político y ecologista español.
 Pedro Costa Musté (1941-2016), guionista, director de cine y televisión y productor español especializado en crónica de sucesos.
 Pedro Costa (director de cine) (1959), director de cine portugués.